Holonga ist der Name folgender Orte in Tonga:
 Holonga (Tongatapu), Inselgruppe Tongatapu
 Holonga (Vavaʻu), Inselgruppe Vavaʻu